Гран-прі Бахрейну 2006 року — перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 10 по 12 березня 2006 року на трасі Сакхір в Сакхірі (Бахрейн).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Ніко Росберг — 1:32.408

Кола лідирування: Міхаель Шумахер — 27 (1-15, 24-35); Фернандо Алонсо — 25 (16-19, 36-39, 41-57); Хуан-Пабло Монтойя — 4 (20-23); Дженсон Баттон — 1 (40).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru

Гран-прі Бахрейну
Березень 2006